HPI est un sigle qui peut désigner :
 Human Poverty Index (en français, Indicateur de pauvreté humaine), un indice permettant de caractériser le niveau de pauvreté d'un pays ;
 Hotel Price Index, un rapport sur le prix des hôtels à travers le monde produit par le site hotel.com ;
 Hasso Plattner Institute, un institut allemand des technologies de l'information et la faculté d'ingénierie numérique de l'Université de Potsdam ;
 Happy Planet Index, un indicateur économique alternatif au Produit intérieur brut (PIB) et à l'Indice de développement humain (IDH) ;
 Human probiotic infusion (en français, bactériothérapie fécale), une thérapie qui vise à restaurer l'écologie microbienne et l'homéostasie du côlon en y réintroduisant une flore bactérienne saine ;
 Haut potentiel intellectuel, une personne ayant une aptitude intellectuelle supérieure aux normes.
 HPI, série télévisée diffusée à partir du  sur TF1.